Ain't No Way – singolo di Aretha Franklin del 1968, dall'album Lady Soul
 Ain't No Way – album di Stanley Turrentine del 1981